Эйя́лия () — община (дим) в Греции, на севере Пелопоннеса. Входит в периферийную единицу Ахею в периферии Западной Греции. Административный центр общины — Эйон. Крупнейшие города — Эйон, Акрата и Диакоптон. Община была образована по Программе «Калликратис» в 2011 году в результате слияния бывших общин Акрата, Диакоптон, Симболития, Эйира, Эйон и Эринеос. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 723,063 квадратного километра. Плотность 68,97 человека на квадратный километр. Димархом на местных выборах 2014 года избран Атанасиос Панайопулос ().

Название получила от исторической области .

История 
По Павсанию Эгиалом (Побережьем) в древности называлась Ахайя. По преданию, название область получила от Эгиалея, царя Сикионии. По другой версии — от  «морской берег, взморье». 

Часть городов Ахейского союза была расположена на территории этой общины. Регион в различные времена принадлежал грекам, римлянам, славянам, франкам, венецианцам, туркам, и после Греческой революции вернулся грекам. В 2007 году лесные пожары уничтожили большую часть лесов общины.

Административное деление 

Община (дим) Эйялия делится на 5 общинных единиц.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ахея
Пелопоннес
Димы Греции